Die Liste von Talsperren und Stauseen im Flusssystem Ruhr nennt Talsperren und Stauseen im Einzugsgebiet der Ruhr. Die Sorpetalsperre ist ein Überjahresspeicher.

Maßgeblich für die Anlage und das Bauprinzip der Talsperren war Otto Intze. Die Anlage der Stauseen der mittleren und unteren Ruhr ging auf die Initiative von Karl Imhoff zurück, sie dienen als Flussklärwerke.

Liste

Siehe auch 
 Liste von Stauanlagen der Ruhr
 Route der Industriekultur – Geschichte und Gegenwart der Ruhr
 Liste der Seen in Nordrhein-Westfalen
 Liste von Talsperren in Deutschland

Einzelnachweise 

!Talsperren und Stauseen
!Liste von Talsperren und Stauseen im Flusssystem Ruhr
Ruhr
Ruhr